Vertelperspectief, het gezichtspunt van waaruit een verhaal wordt verteld
Voice-over, een filmterm voor een spreekstem buiten beeld